Ишим (град) () град је у Русији у Тјуменској области. Према попису становништва из 2010. у граду је живело 65.229 становника.

Становништво 
Према прелиминарним подацима са пописа, у граду је 2010. живело 65.229 становника, 2.528 (3,73%) мање него 2002.

Географија

Клима

Види још 
 Списак градова у Русији

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Тјуменској области
Википројект географија/Насеља у Русији
Тјуменска област